Zelus of Zelos (Grieks: Ζῆλος, "ijver") is een Griekse god, de personificatie van toewijding en wedijver.

Hij was de zoon van de titaan Pallas en de nimf Styx, en was de broer van Nikè, Kratos en Bia. Net zoals zijn bloedverwanten was hij een metgezel van Zeus.

Stamboom 

Griekse personificatie